Ottone I di Sassonia (Oddo, noto anche come Ottone l'Illustre; 851 circa – 912) – duca di Sassonia dall'880 
 Ottone I di Sassonia (912-973) – duca di Sassonia, re di Germania dal 936 ed Imperatore del Sacro Romano Impero dal 962
Ottone I di Svevia (?-982), duca di Svevia e di Baviera
 Ottone di Lotaringia (... – 944) – conte di Verdun per eredità e duca di Lotaringia per nomina di Ottone I di Sassonia
 Ottone I del Monferrato (Ottone I degli Aleramici; ... – 991) – marchese del Monferrato
 Ottone I di Carinzia (Ottone di Worms; c. 948-1004) – duca di Carinzia dal 978 al 985 e dal 1002 fino alla sua morte
 Ottone I Guglielmo di Borgogna (Ottone Guglielmo di Ivrea; 962-1026) – conte di Borgogna dal 982 al 1026, conte di Mâcon e duca di Borgogna tra il 1002 e il 1004
 Ottone I di Meißen (... – 1067) – margravio di Meißen dal 1062 alla morte
 Ottone I di Baviera (Ottone I di Wittelsbach; 1117-1183) – duca di Baviera
 Ottone I di Brandeburgo (c. 1128-1184) – margravio di Brandeburgo
 Ottone I di Borgogna (Ottone II di Hohenstaufen; 1171-1200) – conte di Borgogna e conte di Lussemburgo
 Ottone I di Pomerania (Otto I; 1279-1344) – duca di Pomerania-Stettino dal 1294 al 1344
 Ottone I di Grecia (nato Ottone di Wittelsbach; 1815-1867) – principe di Baviera (1815-1867) e primo re di Grecia nel 1832